Chabichou du Poitou, een traditionele Franse geitenkaas
 Le Chabichou, een hotel en sterrenrestaurant in het Franse wintersportoord Courchevel